Der Kanton Neufchâtel-en-Bray  ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Dieppe und Rouen im Département Seine-Maritime in der Region Normandie; sein Verwaltungssitz ist Neufchâtel-en-Bray. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 1992, zuletzt wiedergewählt 2011, Dany Minel (DVG).

Der Kanton Neufchâtel-en-Bray ist 748,73 km² groß und hat  Einwohner (Stand: ), was einer Bevölkerungsdichte von  Einwohnern pro km² entspricht.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 69 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Neufchâtel-en-Bray aus den 23 Gemeinden Auvilliers, Bouelles, Bully, Callengeville, Esclavelles, Fesques, Flamets-Frétils, Fresles, Graval, Lucy, Massy, Ménonval, Mesnières-en-Bray, Mortemer, Nesle-Hodeng, Neufchâtel-en-Bray, Neuville-Ferrières, Quièvrecourt, Saint-Germain-sur-Eaulne, Saint-Martin-l’Hortier, Saint-Saire, Sainte-Beuve-en-Rivière und Vatierville. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 233,44 km2.

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2019: Fusion Auffay (Kanton Luneray), Cressy und Sévis (Kanton Luneray) → Val-de-Scie

Bevölkerungsentwicklung 

Neufchatelenbray